Kjeldsen peut faire référence à : 

 Søren Kjeldsen (né en 1975), golfeur danois.
 Tinne Hoff Kjeldsen, historienne des mathématiques danoise. 

 Kjeldsens, marque de biscuits
 Sverre E. Kjeldsen (1953-), chercheur norvégien.
  (1962-), joueur de badminton danois.
 Leif Axel Kjeldsen (1954-), monteur danois.